André Agra é um compositor, violonista, guitarrista, arranjador e produtor musical de música popular brasileira.

Discografia 
Carioca

Compositores de Pernambuco
Arranjadores de Pernambuco
Nascidos em 1973
Produtores musicais de Pernambuco
Violonistas de Pernambuco
Guitarristas de Pernambuco
Naturais do Recife